Лас Пењас има више значења:

 Лас Пењас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Пењас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пењас, Аројон (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пењас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пењас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пењас (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пењас (Моролеон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Пењас (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Пењас, Ел Дијез (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пењас (Копала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пењас (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пењас (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пењас (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пењас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пењас (Уехукар), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пењас (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пењас (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пењас (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пењас (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Пењас (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Пењас (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пењас (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пењас, Ел Вадо (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пењас (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пењас (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пењас (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пењас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Пењас (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Пењас (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Пењас (Тамазулапам дел Еспириту Санто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Пењас (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Пењас (Сан Педро Мартир Јукуксако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Пењас (Тезоатлан де Сегура и Луна), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Пењас (Авеветитла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Пењас (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Пењас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пењас (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пењас (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Пењас (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику